Ел Дијаманте има више значења:

 Ел Дијаманте (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Дијаманте (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Дијаманте (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Дијаманте (Тенабо), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Дијаманте (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Дијаманте (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Дијаманте (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Дијаманте (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Дијаманте (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Дијаманте (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Дијаманте (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Дијаманте (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дијаманте (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дијаманте (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дијаманте (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дијаманте (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дијаманте (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дијаманте (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дијаманте, Дос Паломас (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дијаманте (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дијаманте (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дијаманте (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дијаманте (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дијаманте (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дијаманте (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дијаманте (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дијаманте (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дијаманте (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дијаманте (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дијаманте (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дијаманте (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дијаманте (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дијаманте (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дијаманте (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дијаманте (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дијаманте (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дијаманте (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Дијаманте (Санта Марија Хакатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Дијаманте (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Дијаманте (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Дијаманте, Ел Тизар (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Дијаманте (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Дијаманте (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Дијаманте, Ла Ретранка (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Дијаманте, Ла Соледад (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Дијаманте (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Дијаманте (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Дијаманте (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Дијаманте (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дијаманте (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дијаманте (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дијаманте, Ел Чапотито (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дијаманте (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дијаманте (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дијаманте (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте, Франсиско Мендез Васкез (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дијаманте (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику